Соревнования по бегу на 3000 метров с препятствиями у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 8 и 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 3000 метров с препятствиями являлась Антье Мёльднер-Шмидт из Германии, пропускавшая этот турнир в связи с рождением ребёнка.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 5 спортсменок в каждом забеге (Q) плюс 5 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 27 легкоатлеток.

Финал 

Финал в беге на 3000 метров с препятствиями у женщин состоялся 10 июля 2016 года. Фаворит забега, Геза-Фелиситас Краузе из Германии, уверенно победила и упрочила своё лидерство в европейском сезоне результатом 9.18,85. Представительница Албании Луиза Гега долгое время навязывала борьбу чемпионке, однако не смогла поддержать её финишный рывок. Тем не менее, серебро Геги стало первой медалью для её страны за всю историю чемпионатов Европы по лёгкой атлетике.

Примечания

Ссылки 
 

бег